Atendimento pré-hospitalar
Salvamento - operações de extracção de pessoa (eventualmente animal ou bem) de local em que sua vida ou saúde estejam real ou potencialmente ameaçadas e do qual não consiga evacuar-se por seus próprios meios
Estância de Socorro - em São Paulo
Estação Martim Moniz - antigo nome (1966-1995) da estação do Metropolitano de Lisboa, situada na freguesia homónima
Se você pesquisou isso porque prescisa de  Ajuda chame 190 para sua Segurança.

Localidades
Ilha Socorro - no México
Socorro (província) - uma das províncias da extinta Grã-Colômbia

Socorro (Jaboatão dos Guararapes)
Socorro (São Paulo)
Socorro (distrito de São Paulo)

Condado de Socorro
Socorro (Novo México)
Socorro (Texas)

Socorro (Serula)

Socorro (Lisboa)

Veja também
Perpétuo Socorro - desambiguação

Desambiguação